Bedő Pál (1650–1690) unitárius püspök
 Bedő Pál (1895–1965) atléta, súlylökő, diszkoszvető, olimpikon, építész